Az Elefánt hercegnő című ausztrál filmsorozat epizódlistája.

1. évad: 2010-2011

2. évad: 2011-2012

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái